Mistrzostwa Oceanii w Rugby 7 Mężczyzn 2013 – szóste mistrzostwa Oceanii w rugby 7 mężczyzn, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o randze mistrzostw kontynentu organizowane przez FORU mające na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w Oceanii. Odbyły się w formie turnieju rozegranego w dniach 4–5 października 2013 roku w fidżyjskim mieście Suva.

Informacje ogólne 
W rozegranym na ANZ Stadium z okazji stulecia Fiji Rugby Union turnieju startowało osiem reprezentacji podzielonych w pierwszym dniu na dwie czterozespołowe grupy rywalizujące systemem kołowym o rozstawienie przed ćwierćfinałami. W drugim dniu zawodów odbyła się faza play-off z udziałem wszystkich drużyn, obejmująca ćwierćfinały, półfinały i mecze o miejsca. Jednocześnie odbył się również pięciozespołowy turniej z międzynarodowym udziałem. Obsada sędziowska i składy zespołów.

Niepokonani po pierwszym dniu reprezentanci Samoa i Fidżi spotkali się ostatecznie w finale. Lepsi wówczas okazali się Samoańczycy, którzy po raz pierwszy pokonując Fidżyjczyków na ich terenie zdobyli czwarty tytuł w historii.

Dla części zespołów był to ostatni sprawdzian przed rozpoczynającym sezon 2013/2014 IRB Sevens World Series turniejem Australia Sevens 2013, turniej stanowił jednocześnie debiut dla trenerów Fidżi, Bena Ryana i Samoa, Viliamu Punivalu. Dwa zespoły, niebędące stałymi uczestnikami tego cyklu, otrzymały prawo do gry w Hong Kong Sevens 2014, okazały się nimi być Wyspy Cooka i Samoa Amerykańskie.

Turniej wizytowali oficjele z IRB mający za zadanie sprawdzić, czy zawody spełniają wymagania IRB Sevens World Series, którzy stwierdzili, iż bezcelowe jest przeprowadzanie zawodów światowej rangi przy nieomal pustym stadionie.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Mistrzostwa Oceanii w rugby 7
2013 w rugby union
2013 w Oceanii
Sport w Suvie
Rugby union na Fidżi
Fidżi w XXI wieku